Młodzi gniewni – zwyczajowa nazwa organizacji zrzeszających młodych ludzi
 Młodzi gniewni (ang. Dangerous Minds) – film produkcji amerykańskiej w reżyserii Johna N. Smitha z roku 1995
 Młodzi gniewni. Historia Rona Clarka (ang. The Ron Clark Story) – film produkcji amerykańskiej w reżyserii Randy Haines z roku 2005